Pacu eller pacú har flere betydninger:
 Pacu; Fisk:
 Piaractus mesopotamicus (Paraná flod pacu) - en sydamerikansk strålefinnet fisk
 Piaractus brachypomus - også kendt som pirapitinga
 Colossoma macropomum - kendt som black pacu, black-finned pacu, giant pacu
 Andet:
 Philippine Association of Colleges and Universities
 Post anesthesia care unit